Total steht für
 TotalEnergies, (ehemals Total) ein französisches Mineralölunternehmen
 Total (Zeitschrift), ein Magazin, welches sich mit den Videospielsystemen von Nintendo befasste
 Total (Feuerschutz), ein deutscher Hersteller von Feuerlöschern
 Total Performance, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Theater Total, ein Off-Theaterprojekt in Bochum
 Total (Band), eine amerikanische R&B-Girlgroup 
 umfassende Gesamtsumme oder spezifizierte Teilsumme einer kaufmännischen Rechnung oder Bilanz 

Das Adjektiv total steht in der Mathematik für
 eine Relation bei der je zwei Elemente einer Menge in Beziehung stehen, siehe Relation (Mathematik)
 speziell eine Ordnungsrelation, durch die alle Elemente einer Menge angeordnet werden
 und in der Astronomie für die Totalitätszone einer Sonnenfinsternis.

Siehe auch:
 Totalität, ein Begriff in der Philosophie
 Totale, eine Einstellungsgröße beim Film.
 Totaloperation